Onderdistrict in Indonesië
 Ngawen (Gunung Kidul), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Ngawen (onderdistrict van Blora), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Ngawen (onderdistrict van Klaten), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Ngawen (plaats in Blora), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Ngawen (Cluwak), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Ngawen (Muntilan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ngawen (plaats in Klaten), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Ngawen (Margorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Ngawen (Wedung), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java